Il singolare del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jan Apell che ha battuto in finale Christian Saceanu 6-3, 6-7, 7-6.

Teste di serie

 Rodolphe Gilbert (secondo turno)
 Nicklas Kulti (semifinali)
 Mikael Tillström (quarti di finale)
 Christian Saceanu (finale)

 Jan Apell (Campione)
 Sláva Doseděl (primo turno)
 Dirk Dier (primo turno)
 Chris Wilkinson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 1992